

Onomastica 
 Memmo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Andrea Memmo (1729-1793) – letterato, politico e diplomatico italiano
 Dionisio Memmo (...–XVI secolo) – compositore e organista italiano
 Marcantonio Memmo (1536-1615) – 91º doge della Repubblica di Venezia
 Tribuno Memmo (...–991) – 25º doge della Repubblica di Venezia

Storia di famiglia 
 Memmo – casata patrizia veneziana, compresa tra le famiglie apostoliche